Camel Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Camel Hill (Idaho)	
 Camel Hill (Louisiana)	

Siehe auch:
 Carmel Hill